Hofstede peut faire référence à:
 Hofstède (Hofstede en flamand), un type de ferme en Flandre

Allemagne 
 Bochum-Hofstede, un quartier de la ville allemande de Bochum

Patronyme 

 Petrus Hofstede (1716-1803), théologien néerlandais.
 Petrus Hofstede (1755-1839), politicien néerlandais, gouverneur de Drenthe. 
 Petrus Hofstede de Groot (1802-1886), théologien néerlandais.
 Petrus Hofstede Crull (1862-1925), juriste néerlandais, gouverneur de Suriname.
 Cornelis Hofstede de Groot, 1863-1930, historien de l'art, néerlandais.  
 Cornelius Müller Hofstede (1898-1974), historien de l'art allemand.
 Geert Hofstede (1928-2020), psychologue néerlandais.
 Henk Hofstede (1951- ...), musicien néerlandais.
 Rokus Hofstede (1959-...), traducteur français-néerlandais, connu pour ses traductions de littérature française.

Homonymie